Чемпионаты Словении по шахматам среди мужчин проводятся с середины 1930-х гг. На регулярной основе соревнования проходят с 1946 г. Первый женский чемпионат Словении состоялся в 1948 г.

Пока Словения входила в состав ФНРЮ / СФРЮ, турнир тажке выполнял функцию отборочного соревнования к чемпионату Югославии.

С 1991 г. турнир имеет статус чемпионата независимого государства.

Никто из шахматистов не имеет большого количества побед в чемпионатах Словении. Республиканский чемпионат чаще других выигрывал Я. Барле (5 раз). Также 5 побед у Л. Гостиши, который 3 раза выиграл чемпионат союзной республики и 2 раза побеждал в чемпионатах независимой Словении. По 4 победы в активе С. Пуца и Л. Ленича.

Лидером среди женщин является Я. Кривец, победившая в 7 чемпионатах. 6 титулов завоевала М. Восперник (Пиберл).

Хронологическая таблица

Чемпионаты Народной республики Словении / Социалистической республики Словении

Чемпионаты независимой Словении

Примечания

Ссылки 

 Чемпионаты Словении по шахматам (на итальянском языке)

Словения
Соревнования по шахматам в Словении
Шахматы